Os cerebrosídios ou glicocerebrosídios são glicosfingolipídios, lipídeos que são encontrados nas membranas das células neurais. São importantes componentes dos músculos e da membrana celular do nervos, moléculas do sistema nervoso central e periférico, que formam parte da bainha de mielina dos nervos. O mais conhecido é a mielina.

Sistema nervoso central
Sistema nervoso periférico
Glicolípidos